Chris Colfer (né en 1990), acteur et chanteur américain 
 Eoin Colfer (né en 1965), un écrivain irlandais
 Terence Colfer, diplomate canadien